Halios () ist in der griechischen Mythologie:

 Halios (Lykier), im Trojanischen Krieg von Odysseus getötet
 Halios (Sohn des Alkinoos) und der Arete
 Halios geron, eine Meeresgottheit
 Halios (Beiname), Beiname des Poseidon